Le mot flanc décrit les parties latérales d'un corps, sous les fausses-côtes. Par analogie, le mot peut décrire les parties latérales de toute structure : architecturale, géologique, militaire, navale, politique, etc.
 Le mot flanc est utilisé dans de nombreuses locutions : tirer au flanc (être paresseux), se battre les flancs (faire preuve de courage), être sur les flancs (être épuisé), avoir une plaie au flanc (ressentir une douleur profonde), se caler les flancs (se rassasier).
 En numismatique, le flan est une rondelle de métal prête à être frappée comme monnaie.
 En géologie, les flancs sont les parties situées de part et d'autre de la charnière d'un pli.
 En électronique, un flanc est une transition d'un signal bas vers haut ou haut vers bas.